Йоха́ннес ван ден Босх () — нидерландские имя и фамилия. Известные носители:
 Босх, Йоханнес ван ден (1780—1844) — нидерландский военный и колониальный чиновник, генерал-губернатор Нидерландской Ост-Индии.
 Босх, Йоханнес ван ден (1906—1994) — нидерландский шахматист.